Bunke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bunke (1866–1944), deutscher evangelischer Theologe, Pastor und Schriftsteller
 Franz Bunke (1857–1939), deutscher Maler
 Heinrich Bunke (1914–2001), Tötungsarzt des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programms „Aktion T4“
 Helga Bunke, geb. Königsdorf (1938–2014), deutsche Mathematikerin und Schriftstellerin
 Lennart Bunke (1912–1988), schwedischer Fußballspieler
 Olaf Bunke (1935–2021), deutscher Mathematiker
 Tamara Bunke (1937–1967), Kämpferin in der Guerilla-Truppe um Che Guevara in Bolivien
 Torsten Bunke (1908–1987), schwedischer Fußballspieler
 Ulrich Bunke (* 1963), deutscher Mathematiker

Bunke steht für:
 (2283) Bunke, Asteroid des inneren Hauptgürtels